Baureihe 182 steht für die folgenden deutschen Elektrolokomotiven:

 DB-Baureihe E 320 ab 1968 bei der Deutschen Bundesbahn 
 Siemens ES64U2 ab 2001 bei der Deutschen Bahn